Garbani ist der Familienname folgender Personen:

 Evaristo Garbani-Nerini (1867–1944), Schweizer Richter und Politiker (FDP)
 Valérie Garbani (* 1966), Schweizer Politikerin (SP)